Хисси:

 Хисси () — задача на неизбежный мат в сёги.

 Хисси, Джейн () — английская детская писательница.